Il singolare  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Thomaz Bellucci era il detentore del titolo ma ha perso al primo turno contro Federico Delbonis.

In finale Michail Južnyj ha sconfitto Robin Haase per 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno:

  Roger Federer (secondo turno)
  Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
  Janko Tipsarević (secondo turno)
  Juan Mónaco (quarti di finale)

  Feliciano López (semifinale)
  Michail Južnyj (campione)
  Lukáš Rosol (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno, ritirato)

Wildcard 

  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Roger Federer (secondo turno)

 Henri Laaksonen (primo turno)

Qualificati 

  João Souza (primo turno)
  Jan Hernych (primo turno)

  Dustin Brown (primo turno)
  Victor Crivoi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2013
ATP World Tour 2013